Broadfoot ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Broadfoot (1926–2003), kanadischer Journalist
 Chris Broadfoot (* 1981), australischer Fußballspieler
 Dave Broadfoot (1925–2016), kanadischer Humorist, Autor, Produzent
 Jean Broadfoot (* 1920), kanadische Pianistin
 Joe Broadfoot (* 1940), englischer Fußballspieler
 Kirk Broadfoot (* 1984), schottischer Fußballspieler
 Patricia Broadfoot (* 1949), britische Soziologin und Pädagogin